Z0 steht für:
 Nenngröße Z0, eine Baugröße für Modelleisenbahnen
 Z-Boson
 Wellenwiderstand des Vakuums

Z00 steht für:
 „Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose“ (ICD-10-Code)

Siehe auch:
 ZO
 Zoo (Begriffsklärung)
 Ein Z & zwei Nullen

Abkürzung